Óratorony, az óratorony a középkori városok központi terén felépített időmutató építmény
 Óratorony (Cartagena)
 Óratorony (Fajszalábád)
 Óratorony, az izmiri óratorony a Konak téren áll
 Óratorony, az olaszországi Velencében található a Szent Márk téren